Ngronggot kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ngronggot, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ngronggot, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar